Fehre ist der Name von:

 Christian Fehre († 1720), Ratsmaurermeister in Dresden, Bruder des Folgenden
 Christoph Ludwig Fehre (1718–1772), Komponist und Organist in Dresden
 David Augustin Fehre (1715–1779), Cembalist und Musikdirektor in Dresden und Mitau, Bruder von Christoph Ludwig

Siehe auch:
 Fähre (Begriffsklärung)
 Fere